Séverin est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Séverin est un prénom masculin, d'étymologie latine severianus  : exigeant. Il est fêté à la Saint Séverin, le .

Patronyme

 Didier Séverin (?-2022), musicien suisse
 Henri Séverin (né le  à Villeneuve-la-Comptal et décédé le  à 101 ans à Aigues-Mortes),  instituteur mort centenaire
 Jean Séverin, (1911-1998), pseudonyme d'Antonin Bondat, enseignant et écrivain français, traducteur, Président de l'Académie du Morvan.
 Jean-Marie Séverin, (1941-…), homme politique belge

Variantes 
On rencontre la variante masculine Severino et les variantes féminines Séverina, Séverine et Séverinne.

Religion 
 Voir 
 Séverin, pape au

Pseudonyme 

 Séverin (1867–1929), mime français
 Séverin-Mars (1873-1921), acteur français
 Séverin (né en 1979), chanteur français

Toponymes 

 Rue Fernand Séverin à Bruxelles.
 
 Severin est un village et une municipalité située dans le comitat de Bjelovar-Bilogora, en Croatie.
 Drobeta-Turnu Severin, une municipalité et le chef-lieu du județ de Mehedinți en Olténie, dans le sud-ouest de la Roumanie.

Marque 
Rhum Séverin, rhum de Guadeloupe.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Patronyme français
Patronyme anglais
Patronyme belge